Aldina puede referirse a:

la letra aldina (también llamada «itálica», «bastardilla» o «cursiva»), que es un tipo de letra;
la Imprenta Aldina, que fue creada en 1494 por Teobaldo Manuccio (1449-1515);
el género botánico Aldina, perteneciente a la familia de las fabáceas.